Agia Triada, Ayia Triada nebo Hagia Triada () znamená v řečtině Svatá Trojice a jsou takto pojmenovány geografické lokality v Řecku a na Kypru:

 Hagia Triada – archeologické naleziště na Krétě
 Agia Triada (klášter) – klášter na Krétě
 Agia Triada (Kastoria) – obecní jednotka v Kastorii
 Agia Triada (Bojótie) – vesnice v Bojótii
 Agia Triada (Kerkyra) – vesnice na Kerkyře
 Agia Triada (Élida) – vesnice v Élidě
 Agia Triada (Evrytania) – vesnice v Evrytanii
 Agia Triada (Lasithi) – vesnice v Lasithi
 Agia Triada (Magnesia) – vesnice v Magnesii
 Agia Triada (Fthiótida) – vesnice v Fthiótidě
 Agia Triada (Soluň) – vesnice v Soluni
 Agia Triada (Trikala) – vesnice v Trikale
 Agia Trias (Kypr) – vesnice na Kypru
 Agia Triada (Athény) – archeologické naleziště v Athénách, Řecko

Externí odkazy